Niski Okap – schronisko w Tarnawskiej Górze w Beskidzie Małym
 Niski Okap – schronisko w Siekierczynie na Pogórzu Ciężkowickim
 Niski Okap – schronisko w Zimnym Dole na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Zobacz też 
 Bardzo Niski Okap
 Okap za Szumami